Британи Ен Бертолоти (), познатија као Британи Марфи, била је америчка глумица, рођена 10. новембра 1977. године у Атланти (Џорџија), а преминула 20. децембра 2009. године, по званичном извештају, од упале плућа и анемије, док се могућност да је била отрована још увек испитује.

Филмографија 

|-
| 1995. || Откачена плавуша || -{Clueless}- || Тај Фрејзер 
|-
| 1995. || || -{Victim of the Night}- || Џулија Њуланд 
|-
| 1996. || || -{Freeway}- || Ронда
|- 
| 1997. || || -{Drive}- || Диливеренс Бодин
|-
| 1997. || || -{Bongwater}- || 
|- 
| 1998. || || -{Phoenix}- || Вероника 
|-
| 1998. || || -{David and Lisa}- || Лиса
|-
| 1998. || || -{The Prophecy II}- || Изи
|-
| 1998. || || -{Falling Sky}- || Емили Николсон
|-
| 1999. || Неприлагођена || -{Girl, Interrupted}- || Дејзи Рандон
|-
| 1999. || Цркни лепотице || -{Drop Dead Gorgeous}- || Лиса Свенсен 
|-
| 1999. || || -{The Devil's Arithmetic}- || Ривка 
|-
| 2000. || || -{Cherry Falls}- || Џоди Маркен 
|-
| 2000. || || -{Common Ground}- || Дороти Нелсон
|-
| 2001. || || -{Sidewalks of New York}- || Ешли
|-
| 2001. || Ником ни реч || -{Don't Say a Word}- || Елизабет Бероуз
|-
| 2001. || || -{Riding in Cars with Boys}- || Феј Форестер
|-
| 2001. || || -{Summer Catch}- || Дед Малиган
|-
| 2002. || 8 миља || -{8 Mile}- || Алекс
|-
| 2003. || || -{Uptown Girls}- || Моли Ган 
|-
| 2003. || || -{Spun}- || Ники
|-
| 2003. || Управо венчани || -{Just Married}- || Сара Макнерли
|-
| 2004. || || -{Little Black Book}- || Стејси
|-
| 2005. || Град греха || -{Sin City}- || Шели 
|- 
| 2006. || || -{Love and Other Disasters}- || Џекс
|-
| 2006. || || -{Happy Feet}- || Глорија (глас)
|-
| 2006. || || -{The Groomsmen}- || Су 
|-
| 2006. || || -{The Dead Girl}- || Криста
|- 
| 2007. || || -{The Ramen Girl}- || Аби
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1977.
Умрли 2009.
Америчке глумице
Људи под псеудонимом
Умрли од анемије
Умрли од упале плућа